Een decompactor of diepwoeler is een landbouwwerktuig dat functioneert als een vervanger van de traditionele ploeg.

Een decompactor heeft een werkbreedte van ongeveer 2,5 à 3 meter waarop zich zes lange ploegelementen bevinden met een lichte verticale en horizontale hoek, die de grond op een diepte van ongeveer dertig à veertig centimeter vijf centimeter oplicht en zijdelings verzet. Zo worden storende grondlagen gebroken zodat de doorlaatbaarheid en structuur van de grond sterk verbetert, met een rendement van het dubbele van een traditionele vierschaars-ploeg. Het gebruik vraagt ongeveer 150 pk.

De kleine vorm van de diepwoeler is de cultivator.

Een extreem grote vorm van de diepwoeler is de ondergronder. Deze heeft meestal slechts één ploegelement, maar werkt op een grotere diepte.

Het gebruik van deze gereedschappen kan een aanwezig drainagesysteem beschadigen als de bewerkingsdiepte te groot is.

Landbouwwerktuig
Akkerbouw